Ruthless Records est le nom de deux labels discographiques :

Ruthless Records, label de punk rock basé à Chicago ;
Ruthless Records, label de hip-hop basé à Los Angeles.